Guardalobo puede referirse a:
 El nombre común de la planta Osyris alba.
 El nombre común de la planta Verbascum pulverulentum.
 El nombre común de la planta '''''Verbascum thapsus.